2 miejscowości w Polsce: 
 Galonki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka 
 Galonki – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce